Phoenix Rising – gruppo musicale spagnolo symphonic power metal
 Phoenix Rising, album di Bluetech del 2008
 Phoenix Rising – album dei Deströyer 666 del 2000
 Phoenix Rising – album live dei Deep Purple del 2011
 Phoenix Rising – album dei Galneryus del 2011
Phoenix Rising Football Club – società calcistica statunitense di Phoenix